João Pedro da Silva Pereira – calciatore portoghese
 João Duarte Pereira – calciatore portoghese
 João Pereira detto Jamba – ex calciatore angolano
 João José Pereira – triatleta portoghese